Le Black Ball Squash 2018 est la première édition du tournoi de squash Black Ball Squash Open qui se déroule au Caire du 3 au 9 décembre 2018. Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec  dont deux wild card, Shehab Essam et Shady El Sherbiny, et  dont les 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. 

Le jeune Mostafa Asal âgé de , champion du monde junior, se met en évidence en remportant deux matchs marathons de  face à Youssef Soliman et surtout Declan James avant de s'incliner face à Ali Farag.

Les quarts de finale voient l'affrontement des têtes de série avec l'élimination du champion du monde et  mondial Mohamed El Shorbagy par l'ancien champion du monde Karim Abdel Gawad et celle de Simon Rösner, récent finaliste du Qatar Classic  par le champion de Nouvelle-Zélande Paul Coll.

En finale, Karim Abdel Gawad l'emporte face à Ali Farag et empêche celui ci de conquérir la première place mondiale. Lors de son parcours victorieux, Karim Abdel Gawad aura battu trois des quatre premiers joueurs mondiaux.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2019
Sport en Égypte en 2018
Sport en décembre 2018
PSA World Series 2018